Petra Kvitová era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta ai quarti di finale da Kiki Bertens.

In finale Bertens ha sconfitto Simona Halep con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Naomi Ōsaka (quarti di finale)
  Petra Kvitová (terzo turno)
  Simona Halep (finale)
  Angelique Kerber (secondo turno, ritirata)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Elina Svitolina (primo turno)
  Kiki Bertens (campionessa)
  Sloane Stephens (semifinale)

  Ashleigh Barty (quarti di finale) 
  Aryna Sabalenka (primo turno) 
  Caroline Wozniacki (primo turno, ritirata) 
  Anastasija Sevastova (terzo turno) 
  Madison Keys (primo turno) 
  Anett Kontaveit (primo turno) 
  Wang Qiang (primo turno) 
  Julia Görges (primo turno)

Wildcard 

  Lara Arruabarrena (primo turno)
  Irina-Camelia Begu (primo turno)
  Sorana Cîrstea (secondo turno)

  Svetlana Kuznetsova (secondo turno) 
  Sara Sorribes Tormo (secondo turno)

Qualificate 

  Margarita Gasparyan (primo turno)
  Polona Hercog (primo turno)
  Marta Kostyuk (primo turno)
  Kateryna Kozlova (terzo turno)

  Kristina Mladenovic (secondo turno) 
  Kristýna Plíšková (secondo turno) 
  Anna Karolína Schmiedlová (secondo turno) 
  Vera Zvonarëva (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2019